

Sigle 
 Compagnie de Transports au Maroc – società di trasporto pubblico marocchina
 Comunità tariffale Ticino e Moesano – comunità tariffale svizzera
 Consorzio Trasporti e Mobilità – società di trasporto pubblico della città metropolitana di Cagliari (Italia)
 Comodo Time Machine – software della Comodo che ripristina il sistema operativo ad un precedente punto nel tempo
 Controinformazione Terzo Mondo – organizzazione non governativa italiana di cooperazione per lo sviluppo
 Cooperativa Terzo Mondo – denominazione originaria di Altromercato, centrale di importazione del commercio equo e solidale italiana
 Chaland de transport de matériel – chiatta da trasporto di materiale (Landing Craft Mechanized)

Codici 
 CTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Chetumal (Messico)
 ctm – codice ISO 639-3 della lingua chitimacha